Абрамиха — назва кількох населених пунктів у Росії:
 Абрамиха — село в Котлаському районі Архангельської області
 Абрамиха — село в Городецькому районі Нижньогородської області
 Абрамиха — село в Новодугинському районі Смоленської області
 Абрамиха — село в Бежецькому районі Тверської області